Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies Championship Gstaad 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Juli 2016 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Saanen